Peucedanum salinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall. och Spreng.. Peucedanum salinum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
salinum